Comtat de Texas (Missouri)
 Comtat de Texas (Oklahoma)